Amerikai Egyesült Államok
 Magnolia Beach (Texas)
 Magnolia Beach (Washington)